Луи́с Суа́рес (): Суарес, Луис Альберто (род. 1987) — уругвайский футболист.
 Суарес, Луис Фернандо (род. 1959) — колумбийский футболист и футбольный тренер.
 Суарес, Луис Хавьер (род. 1997) — колумбийский футболист.
  (1938—2005) — аргентинский футболист.
 Суарес Мирамонтес, Луис (род. 1935) — испанский футболист и футбольный тренер, обладатель «Золотого мяча» 1960 года.